Пісенний конкурс Євробачення 1999 став 44-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 29 травня 1999 року в місті Єрусалим, Ізраїль. Конкурс підняв дискусії про зміни у правилах мови виконання й використанні оркестру. Зміни в правилі мови означали, що кожен учасник вільний сам обирати мову виконання. Зміни щодо оркестру означали те, що організатор більше не зобов'язаний використовувати живий оркестровий супровід. Число учасників було скорочено до 23.

Недостатній середній бал змусив Фінляндію, Грецію, Македонію, Угорщину, Румунію, Словаччину й Швейцарію взяти річну перерву, і їх замінили торішні пасивні учасники: Боснія і Герцеговина, Данія, Ісландія, Латвія й Литва. Однак 23 жовтня Латвія вирішила не брати активної участі в конкурсі 1999 року.

Відповідно до правил, ЕВС інформував наступну країну зі списку пасивних учасників з найбільшою кількістю очок, що вона може взяти участь в 44-му Гран-Прі Євробачення, якщо вона побажає. Цією країною була Угорщина, але вона також відхилила пропозицію. Наступної в списку йшла Португалія, яка погодилася.

Були здійснені нові кроки для поліпшення проведення фіналу конкурсу. Спочатку ЕВС вирішив провести збори голів делегацій у Єрусалимі за два місяці до проведення конкурсу. По-друге, Інтернет сайт Конкурсу пісні Євробачення був оновлений і оснащений такою послугою як перегляд відеокліпів майбутніх учасників конкурсу. По-третє, ЕВС спробував випустити на компакт-диску збірник учасників конкурсу 1999 на користь Косовських біженців. На жаль, такий диск не був випущений через проблеми із правами. Гран-Прі був присуджений Швеції з піснею «Take me to your heaven», виконаною Шарлоттою Нільсен.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 1999
1999 у телебаченні
Культура Єрусалима